Gempolan (Gurah)
 Gempolan (Kerjo)
 Gempolan (Pakel)
 Gempolan (Sei Bamban)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing